CNGB1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 251 амінокислот, а молекулярна маса — 139 678.

Кодований геном білок за функцією належить до іонних каналів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Іонні канали